Look es una palabra inglesa y puede referirse, en esta enciclopedia:

 al look ("imagen", "aspecto"), una expresión para la forma de vestir;
 a Look, una localidad de la comuna de Rijssen-Holten, en los Países Bajos;
 a la revista Look, un semanario editado en los Estados Unidos entre 1937 y 1971;
 a LOOK, una banda japonesa de j-pop entre 1985 y 1988;
 a Look, un cortometraje de 1992, de Susannah Copi;
 a Look, un cortometraje del 2001, de Cordelia Beresford;
 a Look, película estadounidense del 2004, realizada por Eric Blue;
 a Look, una película estadounidense del 2007,  realizada Adam Rifkin;
 a Look, un cortometraje belga del 2012, realizado por Denys Desmecht y Thibault Maitrejean;
 a The Look, el sobrenombre con el que se conocía a Lauren Bacall;
 a Look Cycle, empresa que promueve equipamiento para ciclistas;
 a Look Collection, línea de vestimenta de montaña promovida a partir del 2010;
 a Look Fixations (fijación de esquí), línea de Skis Rossignol.